Con il termine La ragazza di Trieste ci si può riferire a:
La ragazza di Trieste –  (Les loups chassent la nuit), film del 1952 diretto dal regista Bernard Borderie
La ragazza di Trieste – film del 1982 diretto dal regista Pasquale  Festa Campanile